Novi Grad est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Novi Grad, une ville et une municipalité situées en République serbe de Bosnie ;
Novi Grad, un village situé dans la municipalité d'Odžak, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Novi Grad, une municipalité située dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ; elle constitue une partie de la Ville de Sarajevo.
en Croatie
Novi Grad, un village situé dans la municipalité d'Oprisavci, comitat de Brod-Posavina ;
en Serbie
Novi Grad, un quartier de Belgrade, situé dans la municipalité de Zemun.

Voir aussi 
Novigrad